Termin karboksipeptidaza G ima više značenja.
 Glutamatna karboksipeptidaza
 Gama-glutamilna hidrolaza